Die Cazoo Premier League Darts 2022 war ein Einladungsturnier, das von der Professional Darts Corporation (PDC) zum 18. Mal veranstaltet wurde.

Die Teilnehmer sollten wie üblich nach dem Finale der Weltmeisterschaft am 3. Januar bekannt gegeben werden. Dies wurde jedoch von der PDC kurz vorher abgesagt. Am 18. Januar 2022 gab Barry Hearn bekannt, dass das Line-up am 30. Januar 2022 und damit direkt nach dem Masters verkündet werden sollte. Am 31. Januar 2022 um 10 Uhr GMT wurden schließlich die Teilnehmer verkündet.

Zu selber Zeit gab die PDC den britischen Hersteller Winmau als neuen Boardsponsor bekannt, womit gleichzeitig auch die 25-jährige Partnerschaft mit der Firma Unicorn endete. Das Winmau Blade 6 Triple Core Dartboard wurde das erste Winmau-Board für PDC-Turniere und gab am 1. Spieltag der Premier League 2022 seinen Einstand.

Modus 
Am 14. Januar 2022 verkündete die PDC, dass sich der Spielmodus in diesem Jahr grundlegend verändern werde. Statt zehn werden ab diesem Jahr nur noch acht Spieler involviert sein. Diese treffen an jedem der sechzehn Spieltage in einem K.-o.-System aufeinander, sodass an jedem Spieltag sieben Spiele ausgetragen werden (vier Viertelfinale, zwei Halbfinale und ein Finale).

Der Sieger eines Spieltages erhielt dabei fünf Punkte für die Tabelle und ein Extra-Preisgeld von £ 10.000. Der unterlegene Finalist erhielt drei Punkte und die Halbfinalisten zwei Punkte. Dabei traf an 14 Spieltagen jeder Spieler zweimal in der ersten Runde (Viertelfinale) auf jeden anderen Spieler, während an Spieltag 8 und 16 nach der aktuellen Tabelle eine Setzliste erstellt wurde.

Die Häufigkeit theoretisch möglicher Finalbegegnungen unterschied sich beträchtlich. So waren an den vierzehn von Anfang an festgelegten Tagen Endspiele zwischen van Gerwen und Smith oder Wright und Anderson nur zwei Mal möglich gewesen, zwischen Price und Wright, van Gerwen und Anderson oder Wade und Smith hingegen zwölf Mal.

Die Top vier dieser Tabelle nach Spieltag 16 spielten wie gewohnt in den Play-offs um den Titel.

Qualifikation 
Für die Premier League Darts 2022 qualifizierten sich wie im Vorjahr die Top 4 der PDC Order of Merit mit dem Stand vom 3. Januar 2022. Zusätzlich werden in jedem Jahr Wildcards durch die PDC und Sky Sports vergeben. In diesem Jahr waren dies aufgrund des neuen Modus vier Wildcards an der Zahl.

Folgende Spieler waren qualifiziert:

Preisgeld 
Bei der Premier League wurden insgesamt £ 1.000.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Da es sich bei der Premier League um ein Einladungsturnier handelte, fließt das Preisgeld nicht in die Weltrangliste, die PDC Order of Merit, ein.

Austragungsorte 
Die ursprüngliche Planung wurde am 1. Februar 2022 teilweise verworfen.

Vorrunde

1. Spieltag 
Datum: 3. Februar 2022
Austragungsort:  Motorpoint Arena, Cardiff

2. Spieltag 
Datum: 10. Februar 2022
Austragungsort:  M&S Bank Arena, Liverpool

3. Spieltag 
Datum: 17. Februar 2022
Austragungsort:  SSE Arena, Belfast

4. Spieltag 
Datum: 3. März 2022
Austragungsort:  Westpoint Arena, Exeter

5. Spieltag 
Datum: 10. März 2022
Austragungsort:  Brighton Centre, Brighton

6. Spieltag 
Datum: 17. März 2022
Austragungsort:  Motorpoint Arena, Nottingham

7. Spieltag 
Datum: 24. März 2022
Austragungsort:  Rotterdam Ahoy, Rotterdam

8. Spieltag 
Datum: 31. März 2022
Austragungsort:  Utilita Arena, Birmingham

9. Spieltag 
Datum: 7. April 2022
Austragungsort:  First Direct Arena, Leeds

10. Spieltag 
Datum: 14. April 2022
Austragungsort:  AO Arena, Manchester

11. Spieltag 
Datum: 21. April 2022
Austragungsort:  P&J Live, Aberdeen

12. Spieltag 
Datum: 28. April 2022
Austragungsort:  3Arena, Dublin

13. Spieltag 
Datum: 5. Mai 2022
Austragungsort:  OVO Hydro, Glasgow

14. Spieltag 
Datum: 12. Mai 2022
Austragungsort:  Utilita Arena, Sheffield

15. Spieltag 
Datum: 19. Mai 2022
Austragungsort:  The O2, London

16. Spieltag 
Datum: 26. Mai 2022
Austragungsort:  Utilita Arena, Newcastle

Statistiken

Tabelle

Abschlusstabelle 
Anmerkung: Über die Tabelle wurden die vier Play-offs-Teilnehmer ermittelt. Bei Punktgleichheit entschied die Legdifferenz, dann die Anzahl an Breaks.

Entwicklung

Platzierungen

Play-offs 
Datum: 13. Juni 2022 
Austragungsort:  Mercedes-Benz Arena, Berlin

Halbfinale

Finale

Trivia 
 Am 2. Februar 2022 wurden im Vorfeld des ersten Spieltages in Cardiff die acht Teilnehmer der Premier League im Walisischen Parlament, dem Senedd, empfangen.
 Bereits nach dem dritten Abend hatte jeder Spieler mindestens einmal in der ersten Runde verloren. Für alle Teilnehmer außer Clayton traf dies sogar schon nach dem zweiten Abend zu. Nach dem sechsten Spieltag hatte zudem jeder Teilnehmer mindestens einmal das Finale erreicht. Schlussendlich konnte auch jeder Spieler mindestens einen Tagessieg erringen; Michael Smith gelang dies erst am letzten Abend der Gruppenphase.
 Am dritten Spieltag (17. Februar 2022) wurde Gerwyn Price zum ersten Spieler, dem es in der Premier League gelang, an einem Spieltag sowohl ein 170-Finish (im Viertelfinale gegen Michael Smith) als auch einen Neundarter (im Halbfinale gegen Michael van Gerwen) zu erzielen. Im Finale gegen James Wade erzielte er einen weiteren Neundarter. Damit wurde er neben Phil Taylor zum einzigen Spieler, der zwei TV-Neundarter an einem Tag erzielen konnte. Taylor war dies im Finale der Premier League Darts 2010 gelungen, sogar in einem Spiel, ebenfalls gegen Wade. Außerdem warf Price nach der Weltmeisterschaft 2022 den dritten TV-Neundarter in Folge. Dies war zuvor ebenfalls nur Taylor gelungen.
 Schon im Finale des ersten Abends erreichte Peter Wright einen Average von 113,02. Einen so hohen Wert hatte es in der Premier League seit dem 10. Spieltag 2017 nicht mehr gegeben. Übertroffen wurde er am 12. Spieltag von James Wade mit 114,73. Dies bedeutete für den Engländer den besten TV-Average seiner Karriere und den höchsten Premier-League-Average seit dem 5. Spieltag 2017.
 Am 7. Spieltag trafen erstmals in der Geschichte der Premier League zwei Waliser aufeinander.
 Nach seinem vierten Tagessieg am 13. Abend war Jonny Clayton als erstem Spieler die Qualifikation für die Play-offs nicht mehr zu nehmen. Am 14. Abend folgte ihm Michael van Gerwen, während für Gary Anderson das Ausscheiden nach der Gruppenphase feststand. Am 15. Abend sicherte sich Clayton den ersten und Michael van Gerwen den zweiten Platz. Auch James Wade zog in die Playoffs ein, während Michael Smith und Gerwyn Price ausschieden.
 Im Finale des 15. Spieltages warf Joe Cullen die insgesamt 500. 180 des Turniers.
 Joe Cullen stellte im Halbfinale der Play-offs am 13. Juni 2022 beim 10:4 gegen Jonny Clayton mit elf 180ern den Rekord der meisten Maxima in einem Spiel in der Premier League Darts ein, welcher bislang nur von Gary Anderson und José de Sousa erreicht wurde.
 Mit Joe Cullen erreicht das dritte Jahr in Folge mindestens ein Debütant das Finale.

Weblinks

Einzelnachweise 

2022
Dartveranstaltung 2022